Qian kan avse:

Personer
Samtliga personer är från Kina

Med Qian som efternamn/släktnamn
Män
 Qian Qichen (1928–2017), kommunistisk politiker, utrikesminister
 Qian Xuesen (1911–2009), raketforskare
 Qian Zhongshu (1910–1998), författare
Kvinnor
 Qian Hong (född 1971), simmare

 Qian (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Med Qian som förnamn/personnamn
Män
 Sima Qian (okring 145– 90 f.Kr.), historiker
 Zhang Qian (195– 113 f.Kr.), resenär och diplomat
Kvinnor
 Huang Qian (född 1986), schackspelare
 Li Qian (född 1990), boxare
 Ren Qian (född 2001), simhoppare

Geografi

Kina
 Qian, Xianyang – härad i Shaanxi-provinsen

 Qian Hai – havsvik i Guangdong-provinsen
 Qian He – flera vattendrag
 Qian He (vattendrag i Kina, Anhui)
 Qian He (vattendrag i Kina, Shaanxi)
 Qian Jiang – flera vatendrag
 Qian Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi)
 Qian Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan)
 Qian Shan  – flera platser
 Qian Shan (berg i Kina, Fujian)
 Qian Shan (berg i Kina, Hainan)
 Qian Shan (berg i Kina, Liaoning, lat 41,00, long 123,11)
 Qian Shan (berg i Kina, Liaoning, lat 41,02, long 123,09)
 Qian Shan (bergskedja) – bergskedja i Liaoning-provinsen
 Qian Shan (kulle) – kulle i Shandong-provinsen
 Qian Shan (ö) – ö i Zhejiang-provinsen
 Qian Shui – vattendrag i Anhui-provinsen
 Qian Yu – ö i Fujian-provinsen
 Qian Zhou – ö i Jiangsu-provinsen

Efternamnsförgreningssidor
Förnamnsförgreningssidor
Kinesiska förnamn
Kinesiska efternamn